TJ Tatran Litovel je historický název těchto klubů:
Tatran Litovel – občanské sdružení, sdružující 13 neprofesionálních sportovních oddílů
TJ Tatran Litovel (fotbal) – fotbalový klub
TJ Tatran Litovel (šachy) – šachový klub